Auron est une station de sports d'hiver située dans les Alpes du Sud
 L’Auron est une rivière du département du Cher, qui se jette dans l'Yèvre à Bourges, qui elle-même se jette dans le Cher aux alentours de Vierzon.
 Auron est également le nom d'un personnage du jeu de rôle Final Fantasy X.